Wiktor Polak – (1883-1941), polski poeta, powstaniec, wicestarosta świętochłowicki
 Wiktor Polak – (ur. 1949), polski kierowca rajdowy